Grandchamp (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Grandchamp (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Grandchamp (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Grandchamp (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Grandchamp (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary